Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1960 war die 16. Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von WKSz Legion Warszawa. Ein Großteil der Mannschaft hatte im Vorjahr für den Titelverteidiger KKS Polonia Warszawa gespielt, der durch die Auflösung des Vereins nicht am Start war.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1960.

Modus 

Für die Vorrunde hatten sich in den Meisterschaften der Woiwodschaften 18 Mannschaften qualifiziert, diese spielten in vier regionalen Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Die vier Gruppensieger qualifizierten sich für die Endrunde, für welche außerdem die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 9 der polnischen Mannschaftsmeisterschaft 1959 vorberechtigt waren.
Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage). Die Mannschaftsstärke betrug acht Bretter, dabei musste am siebten Brett ein Jugendlicher und am achten Brett eine Frau aufgestellt werden.

Termine und Spielort 

Die regionalen Vorgruppen wurden vom 15. bis 23. Oktober 1959 gespielt, Austragungsorte waren Łódź (Nord), Białystok (Ost), Kraków (Süd) und Szczecin (West). Die Endrunde fand vom 11. bis 18. September 1960 in der NOT-Halle in Wrocław statt.

Vorrunde

Gruppe Ost

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe West

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe Nord

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe Süd

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Endrunde

Abschlusstabelle 

Anmerkung: ŁKS Łódź trat nicht an.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1960